LEGO Island 2: The Brickster's Revenge é um jogo de computador lançado em 2001, desenvolvido pela Silicon Dreams e distribuído pela LEGO Software para as plataformas PC, PlayStation, Game Boy Color e Game Boy Advance.

É a sequência de LEGO Island, após a fuga do personagem Brickster.

Sinopse
O Brickster fugiu da prisão e roubou a Constructopedia. Agora ele tem o poder para desmantelar a LEGO Island tijolo por tijolo, e apenas o personagem Pepper pode impedi-lo, com o auxílio do jogador.

Características
Faixa etária: 3+
Número máximo de jogadores: 1
Jogável em rede: Não
Gênero: Ação / Aventura
Desenvolvedor: Silicon Dreams
Editor: LEGO Software

Ver também
Lego Island Xtreme Stunts
Anexo:Lista de jogos eletrônicos Lego

Ligações externas
Website Oficial

Jogos eletrônicos de Lego
Jogos para computador
Jogos eletrônicos de ação e aventura
Jogos eletrônicos ambientados em castelos